Finalen av Copa Libertadores 1977 spelade för att kora en vinnare i tävlingen. Matcherna spelades mellan argentinska Boca Juniors och de regerande mästarna Cruzeiro, som Boca Juniors segrade i efter straffar i den avgörande playoffmatchen.

Tidigare finaler

Regler
Finalen spelas över två matcher, en hemma och en borta. Den som har flest poäng i dubbelmötet vinner. Om lagen har lika många poäng spelas en playoffmatch på en neutral plan. Målskillnad används som en sista utväg.

Finalen

Första matchen

Andra matchen

Playoff

Externa länkar
Copa Libertadores 1977 på rsssf.com

Sport i Buenos Aires
1977 i Argentina
1977 i Brasilien
CA Boca Juniors
Cruzeiro Esporte Clube
Fotbollsåret 1977